Sant Vitoret (en francès Saint-Victoret) és un municipi francès, situat al departament de les Boques del Roine i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava. L'any 1999 tenia 6.810 habitants.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis de les Boques del Roine